Dopplung (deutet stets auf eine Zweiheit hin) steht für:

 einen Fehler in Walzstahl, siehe Dopplung (Metallurgie)
 den Umschlag an einem Blechteil
 eine verstärkte oder reparierte Schuhsohle, siehe auch Doppler
 den Überlappungsbereich von Spieren an Schiffsmasten und dem Bugspriet

Siehe auch:
 Doppel
 Doublette
 Duplikat